Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a asztalitenisz női egyes versenyszámának selejtezőjét és döntőjét július 29. és augusztus 5. között rendezték a Polisportiu Estacio del Nordban.

Eseménynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Csoportkör 
A versenyzőket csoportokba osztották, ahonnan az egymás elleni mérkőzések alapján, a csoportok győztesei jutottak az egyenes kieséses szakaszba.

Egyenes kieséses szakasz

Végeredmény

Források 

Asztalitenisz az 1992. évi nyári olimpiai játékokon